Седильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 61,6 км². Население — 518 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 116 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса